berkeneenstaart
 beukeneenstaart
 bleke eenstaart
 bruine eenstaart
 gele eenstaart
 linde-eenstaart
 witte eenstaart